Trampolino – struttura per la pratica del salto con gli sci
Trampolino – rampa utilizzata per accorciare la corsa di decollo degli aerei
Trampolino – struttura per la pratica dei tuffi

Pagine correlate 
 Trampolino elastico
 Trampoline